One of Those Days – singolo di Whitney Houston del 2003
One of Those Days – singolo di Ozzy Osbourne del 2022
One of Those Days – EP di Joy Williams del 2009